El Príncipe Huberto de Sajonia-Coburgo-Gotha (24 de agosto de 1909 - 26 de noviembre de 1943) fue un miembro de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, el segundo hijo varón del Duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha y de su esposa, la Princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein.

Vida 
El Príncipe Huberto nació en el Castillo de Reinhardsbrunn, Alemania. Su padre, Carlos Eduardo, era el Duque reinante de Sajonia-Coburgo-Gotha, el único hijo varón del Príncipe Leopoldo de Albany, y era un nieto de la reina Victoria. Eduardo fue declarado "noble traidor" después de luchar por Alemania en la I Guerra Mundial y despojado de su título.

Huberto se unió al Ejército alemán, y vio acción en el Frente Oriental durante la II Guerra Mundial. Murió en combate el 26 de noviembre de 1943, a la edad de 34 años, en Mosty, Ucrania.

Legado 
Su hermana, la Princesa Sibila de Suecia, dio a su hijo, el futuro rey Carlos XVI, el nombre de Huberto en memoria de su hermano. Más tarde, su hijo del Príncipe Carlos Felipe de Suecia dio a su hijo el Príncipe Alejandro el nombre de Huberto.

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Reino Unido
Militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Fallecidos por heridas de combate